André Colin peut désigner :

 André Colin (1910-1978), homme politique français ;
 André Colin, nom d'un bateau.

Homonymie de bateaux